Thililua est un genre éteint de plésiosaures de la famille des Leptocleididae.

Une seule espèce est rattachée au genre, Thililua longicollis. Ses fossiles, datés du Turonien (Crétacé supérieur), ont été découverts au Maroc.

Description 

Le spécimen type de Thililua longicollis, décrit en 2003, est constitué d'un crâne presque complet et de 37 vertèbres associées. Parmi ces vertèbres, 30 étaient des vertèbres cervicales, ce qui est inhabituellement élevé comparé à d'autres polycotylidés, tels que Dolichorhynchops. Thililua est le premier polycotylidé trouvé jusqu’à présent en Afrique et sous des paléolatitudes subtropicales.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2003